.

ZITRO es un proveedor líder en el mundo de máquinas de juego para casinos físicos, y de juegos en formato digital para casinos online, centrado en ofrecer entretenimiento de primera clase a los jugadores de cualquier país. Su línea de productos de Video Bingo ha liderado la industria consistentemente tras la creación de ZITRO en 2007. Más tarde, la empresa, basada en su éxito en el Video Bingo, introdujo las Video Slots Multijuego y Multiprogresivas, conquistando este segmento de mercado con juegos de éxito global, como 88 Link, Link King, Link Me, y una amplia gama de gabinetes que ofrecen gran variedad a los operadores de casinos de juego.

ZITRO cuenta con más de 300 profesionales que trabajan en las ideas más pioneras y vanguardistas en el Campus Tecnológico de Barcelona, donde constantemente surgen nuevas creaciones.

Historia 
ZITRO se fundó en 2007 y, desde sus inicios, comenzó una nueva era en la industria global del juego. Johnny Ortiz Viveiros, el fundador de Zitro, compartió sus conocimientos e ideas con numerosos países a medida que se expandía gradualmente por todo el mundo. La empresa comenzó con los juegos de Video Bingo y siguió avanzando y ampliando su extraordinaria cartera de productos. 

A principios de 2016, Zitro inició un nuevo capítulo con la introducción de sus primeros juegos de Video Slots, su sistema individual para salas de bingo BET y su apuesta por dar mayor protagonismo al mercado online. El fuerte enfoque de la compañía en la investigación, el desarrollo y la innovación de productos, ha llevado a Zitro a convertirse en un proveedor líder mundial.

Zitro se distingue de la competencia por su capacidad de modernización con el uso de tecnología punta. Aunque, lo que realmente diferencia a Zitro del resto, es el equipo de profesionales con talento, que consiguen dar con grandes ideas y convertirlas en productos de alto nivel.

Hoy en día, Zitro es un líder mundial en la industria del juego. Ha captado algunos de los mercados más diversos y es considerado un referente en tecnología, innovación y rentabilidad a nivel mundial.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial Zitro 
 Zitro en Facebook  
 Zitro en Twitter  
 Zitro en Linkedin
 Zitro en Youtube  
 Zitro en Google+
 Zitro en Pinterest 
 Zitro Interactive
 Vídeobingo en línea de Zitro